Алтер-ду-Шан:

 Алтер-ду-Шан — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре.
 Алтер-ду-Шан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Замок Алтер-ду-Шан — средневековый замок в Португалии в поселке Алтер-ду-Шан, округ Порталегре.